Пригородный сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Каменском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Октябрьский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 550 человек, в том числе 260 мужчин и 290 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 станция Новая Дубрава;
 посёлок Новодубровский;
 посёлок Октябрьский.

Примечания 

Муниципальные образования Каменского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края